20 der 24 Teilnehmer zur Europameisterschaft 2024 werden durch das EM-Qualifikationsturnier ermittelt, Deutschland ist als Gastgeber automatisch qualifiziert.

Das Qualifikationsturnier zur Fußball-Europameisterschaft 2024 in Deutschland findet vom 23. März bis zum 21. November 2023 statt.

Auslosung 
Die Auslosung der Qualifikationsgruppen erfolgte am 9. Oktober 2022 in der Festhalle in Frankfurt. Die 53 teilnehmenden Nationen wurden anhand der Abschlusstabelle der UEFA Nations League 2022/23 in sieben Lostöpfe gesetzt, und anschließend in 10 Gruppen (sieben Fünfer- und drei Sechsergruppen) gelost. Die vier Gruppensieger der Nations League A bilden den NL-Topf und stellen gemeinsam mit den sechs Teams aus Topf 1 (Ranglisten-Plätze 5 bis 11 ohne Deutschland) die 10 Gruppenköpfe, wobei der NL-Topf zwingend Fünfergruppen anführt, um das „Final Four“ der Nations League zeitgleich mit den EM-Qualifikations-Spieltagen 3 und 4 durchführen zu können. Topf 2 beinhaltet die Nationen der Ränge 12 bis 21, Topf 3 die Ränge 22 bis 31, Topf 4 die Ränge 32-42 (ohne Russland), und Topf 5 die Ränge 43-52. Im letzten Topf 6 befinden sich die verbleibenden drei Teams der Ränge 53 bis 55.

Aus politischen Gründen sind folgende Paarungen ausgeschlossen: Armenien – Aserbaidschan, Belarus – Ukraine, Gibraltar – Spanien, Kosovo – Bosnien und Herzegowina sowie Kosovo – Serbien. Aus klimatischen Gründen (Bespielbarkeit im Winter) durften nur maximal zwei der folgenden Länder in eine Gruppe: Belarus, Estland, Färöer, Finnland, Island, Lettland, Litauen und Norwegen.

Wegen zu großer Entfernung für die Anreise ist nur eine der folgenden Paarungen pro Gruppe möglich:
 Aserbaidschan: mit Gibraltar, Island oder Portugal.
 Island: mit Armenien, Georgien, Israel oder Zypern.
 Kasachstan: mit Andorra, England, Färöer, Frankreich, Gibraltar, Irland, Island, Malta, Nordirland, Portugal, Schottland, Spanien oder Wales.

Folgende Spieltermine wurden festgelegt:

23.–28. März 2023: Spieltage 1 und 2

14.–20. Juni 2023: Spieltage 3 und 4 (nur für die Sechsergruppen, zeitgleich: Endrunde UEFA Nations League)

7.–12. September 2023: Spieltage 5 und 6

12.–17. Oktober 2023: Spieltage 7 und 8

16.–21. November 2023: Spieltage 9 und 10

Gruppensieger und -zweite sind für die EM 2024 qualifiziert.

Qualifikationsgruppen

Gruppe A

Tabelle 

* = Gruppensieger der Nations League 2022/2023

Spielplan

Gruppe B

Tabelle 

* = Gruppensieger der Nations League 2022/2023

Spielplan

Gruppe C

Tabelle 

* = Gruppensieger der Nations League 2022/2023

Spielplan

Gruppe D

Tabelle 

* = Gruppensieger der Nations League 2022/2023

Spielplan

Gruppe E

Tabelle

Spielplan

Gruppe F

Tabelle

Spielplan

Gruppe G

Tabelle 

* = Gruppensieger der Nations League 2022/2023

Spielplan

Gruppe H

Tabelle 

* = Gruppensieger der Nations League 2022/2023

Spielplan

Gruppe I

Tabelle 

* = Gruppensieger der Nations League 2022/2023

Spielplan

Gruppe J

Tabelle 

* = Gruppensieger der Nations League 2022/2023

Spielplan

Play-off-Turnier 
Vom 21. bis zum 26. März 2024 findet ein Play-off-Turnier unter 12 Nationen statt, um die letzten drei Teilnehmer zu ermitteln. In drei Play-off-Pfaden A, B und C spielen die jeweiligen Gruppensieger der entsprechenden Nations League A, B und C in jeweils einem Halbfinale und Finale je einen weiteren Teilnehmer aus. Die Einteilung erfolgt in umgekehrter alphabetischer Reihenfolge, also zuerst Play-off-Pfad C, dann B und zuletzt A.

Nationen, welche bereits für die Endrunde qualifiziert sind, werden durch Nachrücker der jeweiligen Ligapfade ersetzt. Stehen in einer Liga weniger als vier Teams für das Play-off zur Verfügung, so werden als Nächstes die Gruppensieger der Liga D – sofern nicht bereits qualifiziert – herangezogen, ehe die gemäß Nations-League-Abschlusstabelle am höchsten platzierte, noch nicht berücksichtigte Nation einen Platz im Play-off erhält.

Derzeit für das Play-off qualifizierte Mannschaften:

Einzelnachweise 

Fußball-Europameisterschaft/Qualifikation
Qualifikation
Fußballveranstaltung 2023
Fußballveranstaltung 2024